Kałków (gromada w powiecie iłżeckim)
 Kałków (gromada w powiecie nyskim)